ARB steht als Abkürzung für:
 Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, kürzer auch Académie royale de Belgique
 Accumulative Roll Bonding, Kumulativer Walzprozess
 Air Resources Board, oft kurz für CARB, California Air Resources Board
 Akademischer Ruderbund
 Allgemeine Rechtsschutzbedingungen
 Allgemeine Reisebedingungen
 American Repertory Ballet
 American Research Bureau
 American River Bicycle
 Angiotensin-Rezeptor-Blocker (AT1-Antagonist) eine Arzneistoffgruppe
 Arbeiter-Radfahrer-Bund „Solidarität“
 Architecture Review Board, siehe auch OpenGL
 Armée révolutionnaire bretonne, bretonische Untergrundorganisation
 Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
Array-gestützte Radarbildgebung
 Arth-Rigi-Bahn
 Für das Europa der Arbeitnehmer(innen) und der Demokratie
 Beschlüsse des Assoziationsrates EWG-Türkei, z. B. Beschluss Nr. 1/80

AR-B steht für:

 Buenos Aires (Provinz), argentinische Provinz nach ISO 3166-2

Arb steht als Abkürzung für:

 Arbeit, z. B. Dipl.-Arb. (Diplomarbeit)
 Sammlung Arbeitsrechtlicher Entscheidungen (Österreich); auch ArbSlg

Arb ist der Name folgender Orte:

 Arb (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf), Ortsteil der Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf, Bezirk Melk, Niederösterreich

ARB